Sallo ist der Familienname folgender Personen:

 Alpár Salló (* 1994), rumänischer Eishockeyspieler
 Denis de Sallo (1626–1669), französischer Autor

Siehe auch:
 Salo (Begriffsklärung)